Palatka – città degli Stati Uniti d'America situata in Florida
 Palatka – località Oblast' di Magadan in Russia
East Palatka – in Florida
Pălatca – comune della Romania